Топонимия Казахстана — совокупность географических названий, включающая наименования природных и культурных объектов на территории Казахстана. Структура и состав топонимии обусловлены такими факторами, как состав населения, языковая картина и история страны.

Название страны 
Название страны происходит от самоназвания этноса — қазақ, которое происходит от древнетюркского слова «казак» («свободный»), что отражало кочевой образ жизни населения. Элемент названия «-стан» означает «земля, место, область», имеет ираноязычное происхождение и широко распространён на Востоке, поэтому название «Казахстан» можно буквально перевести как «земля свободных людей».

После Октябрьской революции в ноябре 1917 года казахи (в России их с XVIII века ошибочно именовали «киргизами») пережили короткий период автономии (Алашская автономия), чтобы в конечном итоге уступить правлению большевиков. 26 августа 1920 года была образована Киргизская Автономная ССР в составе РСФСР. Киргизская АССР включала территорию современного Казахстана, но её административным центром был преимущественно населённый русскими город Оренбург, позже административный центр был перенесён в город Ак-Мечеть. В июне 1925 года Киргизская АССР была переименована в Казакскую АССР. Название «казак» в 1936 году изменили на «казах», заменив последнюю букву «к» на «х», чтобы избежать путаницы между сословием казаков и народом казаков (казахов). 5 декабря 1936 года Казахская АССР (территория которой к тому времени соответствовала территории современного Казахстана) была отделена от РСФСР и преобразована в Казахскую ССР, полноправную союзную республику СССР. 25 октября 1990 года Казахстан провозгласил суверенитет на своей территории как республика в составе СССР. После неудавшейся попытки государственного переворота в Москве в августе 1991 года Казахстан объявил независимость 16 декабря 1991 года, став таким образом последней советской республикой, провозгласившей независимость.

Современное официальное название страны — Респу́блика Казахста́н (, аббревиатура — РК).

Формирование и состав топонимии 
В. А. Жучкевич выделяет в топонимии Казахстана 3 основных пласта:
 древнейший доказахский (вероятно, иранский)
 тюркоязычный (казахский с отдельными арабскими и монгольскими фрагментами)
 русскоязычный.

К древнейшим топонимам Казахстана относятся такие как Чимкент, Манкент, Текес и др. Пласт казахских топонимов в целом равномерно распределён по территории страны, но местами его удельный вес снижается. Особенно широко казахские топонимы представлены в Западном и Южном Казахстане и Карагандинской области. В силу особенностей быта казахского населения — преобладания кочевого скотоводства и незначительного количества постоянных поселений — большинство казахских топонимов относится к оронимии и гидронимии, ойконимия представлена значительно меньше. О развитии земледелия в прошлом на территории Казахстана свидетельствуют топонимы с использованием распространённого термина егін — «пашня, посев», озёра Егіндікөл (буквально «озеро у пашни»), Егінсор — из егін — «посев», сор — «солёное озеро», то есть «озеро, где вблизи находятся посевы»; урочище Егінтомар (буквально «кочковатая пашня»); Егіндібұлақ — «родник у пашни», Егіндіқұдық — «колодец для пашни»; населенные пункты Егіндітөбе — «холм, где имеется пашня», Егінсай — «овраг с пашней» и др.

В гидронимии Казахстана широко представлены названия с формантами -куль (озеро) и -су (река), Сарысу, Ашикуль, Каракуль; кроме того, в Костанайской области широко распространены топонимы с формантом -сор, например, Аралсор. Типичными являются названия источников и колодцев: Каракудук, Кумыскудук, Манбулак и т. д..

Одной из главных особенностей казахской топонимии является наличие глагольных форм, а также большое количество топонимов, происходящих от особенностей природных условий, что касается не только оронимии и гидронимии, но и ойконимии. Часто использование колористических топонимов:
 с формантом -ак («белый»):Актау, Акжар (20 населённых пунктов), Аксу (21 населённый пункт)
 с формантом -кара («чёрный»): Каратау, Каракумы, Карасу (20 населённых пунктов)
 с формантом -кызыл («красный»):Кызылрай, Кызылкум, Кызылсу (3 населённых пункта)
 с формантом -кок («зелёный»): Кокшетау, Коксу (4 населённых пункта), Коктюбе, Кок-Янгак
 с формантом -сары («жёлтый»):Сарыкол, Сарытау (2 населённых пункта), Сарысу и т. д..
Природа страны настолько рельефно отражена в топонимах, что многие казахские топонимы стали нарицательными общегеографическими терминами — адыр, арык, джайлау, сай, шор, такыр и т. д.; некоторые из них употребляются и в языках народов Средней Азии.

Другой характерной особенностью казахской топонимии является детальная передача признаков местности, связанной с особенностями хозяйства и быта казахов:Куулы (ковыльное), Миялы (солодковое), Оленты (осоковое), Курайлы (полынное), Жентакты (место, где растёт верблюжья колючка), Жуалы (место, где растёт дикий лук), Борили (местность, где водятся волки), Аюлы (местность, где водятся медведи), Жиланды (змеиное место) и т. д..

Ещё одной отличительной особенностью казахской топонимии является относительно широкий набор гидронимических терминов, характеризующих различные типы водных объектов. Так, В. Н. Попова приводит целый ряд терминов применительно к различным типам озёр:куль — озеро вообще; шалкар — большое, обширное озеро; тениз — большое озеро, море; жалпак — плоское, широкое озеро; сор — солончак, пересыхающее озеро; батпак — топкое место, грязь; копа — болотистое место; балкылдак — зыбун, трясина; как -плоское неглубокое озеро;балкаш — озеро с топкими берегами;томар — кочковато-болотистое место с выходом грунтовых вод; туз -солёное озеро и т. д.. Помимо этого, Жучкевич выделяет ряд специфических терминов применительно к другим типам водных объектов:су — вода вообще; озень, узень — река; аксу — хороший, чистый водоток, а также ледниковая вода; кызылсу — верховодка, спорая вода;тущису- солёная, горькая вода;озяк, узяк — пересыхающая речка, балка;еспе- плёсы, пересыхающая цепочка озёр; булак — источник;кудык — колодец вообще;кауга- бедный колодец;мынкауга — обильный колодец; шынрау — глубокий колодец;апан — старый завалившийся колодец и т. д. .

Русскоязычные топонимы в Казахстане встречаются, как правило, лишь среди ойконимов, что объясняется относительно поздним освоением территорий русскоязычным населением. По типологии Жучкевича, бо́льшая часть русскоязычных топонимов Казахстана относится к четвёртой группе (патронимические названия, то есть от имён и фамилий людей) — Николаевка (минимум 13 населённых пунктов, сохранилось порядка 8), Фурманово (5 населённых пунктов, сохранился 1), Булаево, и т. д. На втором месте по численности — топонимы первой группы (происходящие от особенностей природной среды) — Кривоозёрка, Дубровное (2 населённых пункта), Калиновка (11 населённых пунктов, сохранилось 6) и др. На третьем месте — русскоязычные топонимы пятой группы (перенесённые названия городов и деревень, откуда прибыли переселенцы) — Полтавка (6 населённых пунктов, сохранилось 5), Архангельское (2 населённых пункта), Черкасское (2 населённых пункта, сохранился 1) и др. Четвёртое место по численности занимают топонимы второй группы (образованные от рода деятельности жителей) — Трудовое (8 населённых пунктов, сохранилось 6), Весёлый Подол и др. Представлены также топонимы третьей группы (характеризующие индивидуальные особенности данного географического объекта) — Долгое, Круглое (2 населенных пункта, не осталось ни одного), Белое (5 населённых пунктов, осталось 3) и др. Слабо представлены топонимы шестой группы (образованные от понятий религиозного и культового характера) — Троицкое (8 населённых пунктов, осталось 2), Рождественка (4 населённых пункта, осталось 2), Успенка (5 населённых пунктов, осталось 4) и др., к тому же их зачастую бывает сложно отличить от топонимов четвёртой группы.

Русские топонимы в Казахстане располагаются ареалами с чётко выраженными границам. Важнейшие ареалы — северная степная часть (Костанайская, Северо-Казахстанская, Кокчетавская области), Прииртышье (Восточно-Казахстанская и Павлодарская области) и Западный Казахстан (по реке Урал). В остальных регионах русские топонимы располагаются отдельными локальными группами, например, по северным склонам Джунгарского Алатау и в районе Караганды. В постсоветский период наметилась тенденция замены русскоязычных топонимов на казахские.

Топонимическая политика 
Вопросами топонимической политики в стране занимается созданная в 1998 году Республиканская ономастическая комиссия при Правительстве Республики Казахстан.

По экспертным оценкам, топонимическую политику страны в постсоветский период можно оценить как «осторожные топонимические изменения». В 1990-х годах в республике переименовывалось по одному-два города в год. Многие названия советского периода, не связанные напрямую с коммунистической идеологией, сохраняются до сих пор (Степногорск, Курчатов). Название Ленинск просуществовало до 1995 года, Лениногорск — до 2002-го. Дерусификационные тенденции, безусловно, заметны, но дерусификация не тотальна. В целом топонимическую политику казахстанской власти можно оценить как довольно консервативную, проводимую с оглядкой на значительную долю русскоязычного населения и официальный статус русского языка в стране.

В 2019 году Казахстан стал второй страной на постсоветском пространстве, где проводилось присвоение населённым пунктам имён действующих политических лидеров. 23 марта 2019 года президент К.-Ж.Токаев подписал указ о переименовании города Астаны в Нур-Султан в честь первого президента Казахстана Н.Назарбаева, также издан закон от 23 марта 2019 года № 238-VІ ЗРК, согласно которому в статью 2 Конституции Республики Казахстан внесены изменения наименования столицы Казахстана.

Статистика названий 
Самые популярные названия районов Казахстана согласно списка КАТО на 2022 год.
 Абайский район — 3
 Жамбылский район — 3
 Есильский район — 3
 Актогайский район — 2
 Алматинский район — 2

Самые популярные названия сел и зимовок Казахстана согласно списка КАТО на 2022 год.

Продолжение:

Самые популярные названия сельских округов Казахстана согласно списка КАТО на 2022 год.

Продолжение:

См. также 
 Переименованные населённые пункты Казахстана

Примечания

Литература 
книги
 
 
 
 
 
 
 
статьи
 

Топонимия Казахстана